Степной — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Победимского сельсовета.

История 
Посёлок был основан в 1935 году как база «Заготскота». В 1965 году посёлок присоединен в качестве четвёртого отделения к совхозу «Чистюньский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района